Die Jameson Whiskey International Open 1984 waren ein professionelles Snookerweltranglistenturnier der Saison 1982/83. Das Turnier wurde vom 1. bis zum 9. Oktober 1983 im Eldon Square Recreation Centre in der englischen Stadt Newcastle upon Tyne ausgetragen. Sieger wurde der Engländer Steve Davis, der im Finale den Kanadier Cliff Thorburn mit 9:4 besiegte. Davis spielte mit einem 120er-Break zudem das höchste Break des Turnieres.

Preisgeld 
Wie auch in den Vorjahren sponserte die irische Whiskeybrennerei Jameson das Turnier. Im Gegensatz zum Vorjahr erhöhte sich dabei das Preisgeld um 7.500 Pfund Sterling auf 81.000 £, von denen gut 30 % auf den Sieger entfielen.

Turnierverlauf 
Wie auch schon im Vorjahr waren bei den International Open, die ab dieser Ausgabe als erstes Ranglistenturnier der Saison regelmäßig im TV übertragen wurden, die sechzehn bestplatzierten Spieler der Weltrangliste direkt für die Hauptrunde gesetzt und trafen in der Runde der letzten 32 auf jeweils einen der sechzehn Qualifikanten. Bis einschließlich zum Viertelfinale wurde im K.-o.-System im Modus Best of 9 Frames gespielt, wobei sich daran das Halbfinale und das Finale im Modus Best of 17 Frames anschlossen.

Finale 
Im Finale trafen mit dem amtierenden Weltmeister und Weltranglistenführenden Steve Davis aus England und dem Ex-Weltmeister und -Weltranglistenführenden Kanadier Cliff Thorburn zwei Spieler aus der Weltspitze aufeinander, die dank ihrer Weltmeistertitel beide bereits mindestens ein Weltranglistenturnier gewonnen hatten. Davis hatte sich mit souveränen Siegen über Eugene Hughes, Mike Watterson und Silvino Francisco ins Halbfinale gespielt und dort mit einem deutlichen 9:2-Sieg über den Australier Eddie Charlton den Finaleinzug perfekt gemacht. Sein Gegner Thorburn war mit drei verlorenen Frames mehr und mit Siegen über Eddie Sinclair, Dennis Taylor und Doug Mountjoy ins Halbfinale gelangt, wo er den Waliser Terry Griffiths mit 9:8 und somit im Decider niederrang.

Davis dominierte den Matchanfang und ging mit 4:0 in Führung, ehe Thorburn den Rückstand auf 4:2 halbierte. Doch Davis stellte im Anschluss daran seine Führung mit einem 6:2 wieder her, ehe Thorburn auf 6:3 und 7:4 an ihn herankam. Doch mit einem 74:14 und einem 77:14 gelang Davis der Gewinn der letzten beiden fehlenden Frames, wodurch er das Spiel und somit das Turnier mit 9:4 gewann.

Qualifikation 
Wie auch schon im Vorjahr mussten alle Spieler, die nicht in den besten sechzehn Plätzen der Weltrangliste geführt wurden oder unplatziert waren, sich vorab qualifizieren. Diese Qualifikation wurde vom 3. bis zum 11. September 1983 im Modus Best of 9 Frames gespielt. In der ersten Runde traten in insgesamt 21 Partien alle Spieler ab einschließlich Rang 28 sowie die ungesetzten Spieler gegeneinander an, wobei die 21 Sieger im Anschluss auf die verbleibenden Spieler außerhalb der besten sechzehn Ränge trafen, wodurch die sechzehn Qualifikanten für die Hauptrunde ermittelt wurden.

Erste Runde 

|}

Runde der letzten 48 

|}

Century Breaks 
Während des gesamten Turniers spielten sieben Spieler insgesamt acht Century Breaks, wobei davon drei in der Hauptrunde und fünf in der Qualifikation gespielt wurden.

Hauptrunde 
  Steve Davis: 120, 100
  Cliff Thorburn: 104

Qualifikation

Einzelnachweise 

1983
Snookerveranstaltung 1983
Sportveranstaltung in Newcastle upon Tyne